

Patronyme 

 Bertrand Chamayou (né en 1981), pianiste français ;
 Gérard Chamayou (1929-2019), ingénieur et artiste français ;
 Grégoire Chamayou (né en 1976), philosophe français ;
 Philippe Chamayou (né en 1962), joueur de rugby à XV français.